Die Denmark Open 2022 im Badminton fanden vom 18. bis zum 23. Oktober 2022 in Odense statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Viktor Axelsen (Viertelfinale)
 Kento Momota (zurückgezogen)
 Anders Antonsen (zurückgezogen)
 Lee Zii Jia (Finalist) 
 Chou Tien-chen (Viertelfinale)
 Anthony Ginting (1. Runde)
 Loh Kean Yew (Halbfinale)
 Jonatan Christie (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Akane Yamaguchi (Viertelfinale)
 Tai Tzu-ying (Viertelfinale)
 Chen Yufei (Finale)
 Carolina Marín (2. Runde)
 Ratchanok Intanon (Halbfinale)
 Nozomi Okuhara (2. Runde)
 Pornpawee Chochuwong (Viertelfinale)
 He Bingjiao (Champion)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (1. Runde)
 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Finale)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (2. Runde)
 Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Halbfinale)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Champions)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (1. Runde)
 Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (Viertelfinale)
 Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Chen Qingchen / Jia Yifan (Champions)
 Kim So-young / Kong Hee-yong (Viertelfinale)
 Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Halbfinale)
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Viertelfinale)
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (1. Runde)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Halbfinale)
 Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Viertelfinale)
 Jeong Na-eun / Kim Hye-jeong (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (2. Runde)
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Viertelfinale) 
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Champions)
 Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Viertelfinale)
 Tang Chun Man / Tse Ying Suet (zurückgezogen)
 Thom Gicquel / Delphine Delrue (Viertelfinale)
 Mark Lamsfuß / Isabel Lohau (2. Runde)
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2022
Badmintonwettbewerb in Odense Kommune
Badminton 2022